Челябинская ТЭЦ — тепло- и электрогенерирующие предприятия в городе Челябинске:

 Челябинская ТЭЦ-1
 Челябинская ТЭЦ-2
 Челябинская ТЭЦ-3
 Челябинская ТЭЦ-4 (бывшая ЧГРЭС)
 Челябинская ТЭЦ-5 — планируемая ТЭЦ в Челябинске

Примечания